

Кузнецовське сільське поселення — сільське поселення, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Кузнецовське сільське поселення — сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Кузнецовське сільське поселення — сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел
 Кузнецовське сільське поселення — сільське поселення, Таборинський район, Свердловська область